Kim Kolwiek – serial animowany
 Kim Kolwiek – postać serialu animowanego
 Kim Kolwiek – czasopismo